FICS steht für:

 Free Internet Chess Server, ein Schachserver zum Online-Spielen von Live-Partien
 Internationale Tonjäger-Föderation (französisch Fédération internationale des Chasseurs de Sons, kurz FICS)
Abkürzung